Friedenshain steht für:
 Villa Friedenshain, Radebeul
 Friedenshain (Löbau), Park in Sachsen